

Особи

Ім'я 
Мартін — чоловіче ім'я, форма імені Мартин.
 Мартін ван Бюрен — президент США в 1837–1841.
 Мартін Лютер Кінг (1929–1968) — американський проповідник і борець і найвідоміший лідер Руху за громадянські права 1960-х років, речник тактики ненасильства в боротьбі проти расизму.

Прізвище 
Мартін — прізвище, утворене від імені Мартін.
 Агнес Мартін (1912 — 2004) — канадсько-американська художниця.
 Александер Мартін (1740 — 1807) — американський політик, губернатор штату Північна Кароліна.
 Альваро Мартін (1994) — іспанський легкоатлет (спортивна ходьба), чемпіон Європи.
 Ана Мартін (1946) — мексиканська акторка.
 Анжел Мартін (1978) — андоррський футболіст, півзахисник.
 Антон Роландссон Мартін (1729 — 1785) — фінський (шведський) орнітолог, лікар та ботанік.
 Арчер Джон Портер Мартін (1910 — 2002) — англійський біохімік і фізико-хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії.
 Браян Мартін (1974) — американський саночник, олімпійський медаліст.
 Ванеса Мартін (1980) — іспанська співачка.
 Вільям Мелвілл Мартін (1886 — 1976) — канадський політик, 2-й прем'єр провінції Саскачеван.
 Вільям Чарльз Лінней Мартін (1798 — 1864) — британський натураліст.
 Гарі Мартін (1990) — англійський футболіст, нападник.
 Давід Мартін (1929) — британський соціолог, член Британської академії.
 Дамір Мартін (1988) — хорватський веслувальник, олімпійський медаліст.
 Джек Мартін (1940) — канадський хокеїст.
 Джон Мартін (1948 — 2009) — англійський музикант, композитор і продюсер.
 Джордж Генрі Мартін (1926 — 2016) — англійський продюсер, що працював з групою «Бітлз» та іншими музичними гуртами.
 Джордж Мартін (1948) — американський письменник-фантаст.
 Дін Мартін (1917 — 1995) — американський співак, актор, комік і кінопродюсер італійського походження.
 Елвін Мартін (1958) — англійський футболіст (захисник) і футбольний тренер.
 Енрі Мартін (*1992) — мексиканський футболіст.
 Кармен Мартін (1988) — іспанська гандболістка, олімпійська медалістка.
 Кевін Мартін (1966) — канадський керлінгіст, олімпійський чемпіон.
 Кевін Мартін (1983) — американський баскетболіст.
 Кельвін Мартін (1964 — 1987) — американський злочинець.
 Клер Мартін (1922—1980) — канадський хокеїст.
 Кріс Мартін (1977) — британський музикант, фронтмен, вокаліст і клавішник групи «Coldplay».
 Кріс Мартін (1988) — шотландський футболіст, нападник.
 Ларрі Мартін (1943—2013) — американський палеонтолог.
 Лару Мартін (1950) — американський баскетболіст, центровий.
 Лінда Мартін (1953) — ірландська співачка.
 Луїс Мартін (1846—1906) — іспанський єзуїт, двадцять четвертий Генерал Товариства Ісуса.
 Мейделін Мартін (1993) — американська актриса, співачка.
 Метт Мартін (1989) — канадський хокеїст.
 Міклош Мартін (1931) — угорський ватерполіст, олімпійський чемпіон.
 Найджел Мартін (1966) — англійський футболіст, воротар.
 Пол Мартін (1938) — канадський політик, прем'єр-міністр Канади в 2003—06 роках.
 Пол Мартін (1981) — американський хокеїст.
 Резван Мартін (1991) — румунський важкоатлет, олімпійський медаліст.
 Рік Мартін (1951 — 2011) — канадський хокеїст, нападник.
 Рікі Мартін (1971) — пуерториканський співак.
 Роберт Мартін (1952) — американський консультант і автор в області розробки програмного забезпечення.
 Рона Мартін (1966) — британська керлінгістка, олімпійська чемпіонка.
 Сандор Мартін (1993) — іспанський професійний боксер, чемпіон Європи за версією EBU.
 Сергій Мартин (1991 — 2014) — український військовик, учасник війни на сході України.
 Сесар Мартін (1977) — іспанський футболіст, захисник.
 Стейсі Мартін (1991) — французька актриса англійського походження.
 Стів Мартін (1945) — американський кіноактор, комік, письменник, сценарист, продюсер, музикант і композитор.
 Стівен Мартін (1959) — британський хокеїст на траві, олімпійський чемпіон.
 Теодор Мартін (1909) — румунський вчений в галузі виноградарства.
 Террі Мартін (1955) — канадський хокеїст.
 Том Мартін (1947) — канадський хокеїст.
 Тоні Мартін (1985) — німецький велогонщик, олімпійський медаліст.
 Трейвон Мартін (1995 — 2012) — американський чорношкірий підліток, вбивство якого у 2012 р. викликало значний резонанс у США.
 Фред Мартін (1929 — 2013) — шотландський футболіст, воротар національної збірної Шотландії на ЧС-1954.
 Чарльз Мартін (1986) — американський професіональний боксер, чемпіон світу за версією IBF (2016).

 Дамасо Родрігес Мартін (1944 — 1991) — іспанський серійний вбивця.

Топоніми

Мартін (Португалія) — парафія.

Мартін (місто) 
 Мартін (округа) 
 Мартін-над-Житавою — село.

Мартін (вулкан) — вулкан на Алясці.
 Мартін — місто, штат Джорджія
 Мартін — місто, штат Кентуккі
 Мартін — місто, штат Північна Дакота
 Мартін — місто, штат Південна Дакота
 Мартін — місто, штат Теннессі
 Мартін — селище, штат Луїзіана
 Мартін — селище, штат Мічиган
 Мартін — переписна місцевість, штат Небраска

Інше 
 Martin (заснована 1833) — американська фірма виробник гітар.
 Астон Мартін — легендарна англійська компанія, що спеціалізується на випуску ультрадорогих спортивних суперкарів.

Див. також 
 Мартин
 Мартіні
 Мартен (значення)